Чемпіонат Швейцарії з футболу 2021—2022 — 125-й сезон чемпіонату Швейцарії з футболу. Титул достроково здобув «Цюрих».

Команди учасники

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Перший раунд

Другий раунд

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 та 29 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Суперліга на сайті uefa 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2022
Швейцарія
Швейцарія
2021 у швейцарському спорті
2022 у швейцарському спорті